

События 

 Исландия была вынуждена подписать так называемый «Старый договор» с Норвегией, по которому она признавала верховную власть норвежских королей, а те, в свою очередь, обязывались направлять исландцам ежегодно по несколько кораблей с лесом, зерном и другими товарами.
 Началась Шотландско-норвежская война за контроль над островами в Северном море.
 Взятие кастильцами Кадиса.
 8 марта 1262 года горожане Страсбурга разгромили под Хаусбергеном войско епископа Страсбурга Вальтера фон Герольдсека. Страсбург стал имперским городом с широкими правами самоуправления, политической самостоятельностью и подчинением непосредственно императору Священной Римской империи.
 Мастино делла Скала стал первым правителем Вероны из династии Скалигеров.
 Адам де ла Аль создал одну из первых музыкальных театральных постановок «Le Jeu de la Feuillee».
Начало осады Кёнигсберга (по 1265 год) прусскими племенами. Победа Тевтонского ордена.
 Шварн Данилович одержал победу над мазовшанами под Черском.
 Отражение набега литовцев Васильком Романовичем у города Небля.
 Антиордынское восстание на Руси, в ходе которого во Владимире, Суздале, Ростове, Переяславле, Ярославле и других городах были перебиты татарские сборщики дани (баскаки).
 Падение Мосульского эмирата. Август — монголами взят Мосул. Погиб последний правитель из династии Зенгидов Бадраддин Кули.
 Хан Золотой Орды Берке заключил союз с египетским султаном Бейбарсом и пошёл войной на хана Хулагу.
 Войска хана Хулагу перешли через Кавказ и нанесли поражение силам хана Ногая.
 Хан улуса Чагатай Алгу перешёл от Ариг-буги к Хубилаю в войне за титул великого хана монголов.
 Братья Поло вышли из Булгара и через Укек пришли в Бухару. Там жили 3 года.
 Бела IV и «младший король» Венгрии Иштван V разделили между собою по реке Дунай Венгерское королевство в ходе заключения Прессбургского договора.
 Массовое антиордынское восстание в Северо-Восточной Руси.
 Папа римский Урбан IV осудил брак дочери короля Сицилии Манфреда и принца Педро Арагонского.
 Бейбарс I заключил с императором Византии Михаилом VIII Палеологом договор о свободном доступе египетских судов в Чёрное море.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1262 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1262 году
 ал-Марракуши (Абу Али ал-Хасан ал-Марракуши), арабский астроном.

См. также

Примечания